Ла́дога — многозначное слово:

Топонимы

Населённые пункты 
 Ладога — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Ладога — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Новая Ладога — город в Ленинградской области.
 Старая Ладога — село в Ленинградской области на месте древнерусского города Ладога.

Водные объекты 
 Ладожское озеро — озеро на северо-западе России.
 Малая Ладога — озеро на Карельском перешейке, в районе Рощино.
 Ладога (река) — река в Красноярском крае.
 Ладога — углеводородное озеро на Титане.

Культура 
 «Ладога» — советский документальный фильм 1943 года.
 «Ладога» — российский мини-сериал 2014 года.
 «Ладога» — общественно-политическая газета Кировского района Ленинградской области.
 «Ладога» — хоровая поэма Георгия Свиридова на слова Александра Прокофьева, написанная в 1980 году. Посвящена Владимиру Рубину.

Промышленность 
 Ладога — кондитерское предприятие в группе компаний «Лаком».
 Ладога — промышленная группа и её бренд водки.

Техника 
 КШМ «Ладога» — советская тяжёлая командно-штабная и разведывательная машина специального назначения.
 «Ладога» — минный заградитель Балтийского флота, бывший (до 1909 года) крейсер «Минин».
 81-780/781 «Ладога» — вагон метрополитена.
 ТВРС-44 «Ладога» — турбовинтовой региональный самолёт на 44 пассажира

Другое 
 (2574) Ладога — астероид главного пояса.

См. также 
 
 Ладожский